Verschiedene Kasernen in Deutschland trugen den Namen Lettow-Vorbeck-Kaserne, benannt nach Paul von Lettow-Vorbeck dem Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika im Ersten Weltkrieg:
 Lettow-Vorbeck-Kaserne (Bad Segeberg)
 Lettow-Vorbeck-Kaserne (Bremen), heute Sitz des Bremer Polizeipräsidiums
 Lettow-Vorbeck-Kaserne (Hamburg)
 Von-Lettow-Vorbeck-Kaserne